Ла Панадера има више значења:

 Ла Панадера (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Панадера (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику